Qallunaarsuaq bezeichnet:
 Qallunaarsuaq (Insel, Qasigiannguit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Qallunaarsuaq (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland